Појам Партија центра може да се односи на:
Партија центра (Немачка),
Партија центра (Норвешка),
Партија центра (Шведска),
Партија центра (Финска),
Партија центра (Израел),